Mittelstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Mittelstedt (* 1972), deutscher Bauingenieur
 Paul Mittelstedt (* 1988), deutscher Kanute